Volzhskij är en strömfåra i Antarktis. Den ligger i Östantarktis. Australien gör anspråk på området.

Källor 

Vattendrag i Östantarktis
Australiens anspråk i Antarktis